67-й выпуск  Вуэльта Валенсии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Валенсия. Гонка прошла с 3 по 7 февраля 2016 года в рамках UCI Europe Tour 2016. Победу в общем зачёте, а также во вторичных классификациях одержал нидерландский велогонщик Ваут Пулс из .

Участники 
Участие в гонке приняли 25 команд: 8 команд категории UCI WorldTeam, 8 проконтинентальных и 8 континентальных команд, а также сборная Испании. Каждая команда могла состоять не белее чем из 8 гонщиков. Всего на старт соревнования вышли 191 спортсмен. До финиша доехали 179.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 599,7 километра. Первый этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Валенсии 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2016 году
Январь 2016 года
Февраль 2016 года